Kámen kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Kámen (ort i Tjeckien, Ústí nad Labem), 
 Kámen (ort i Tjeckien, Vysočina, lat 49,71, long 15,52), 
 Kámen (ort i Tjeckien, Vysočina, lat 49,42, long 15,02), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar